Чемпионат Европы по боксу 1983 года прошёл в городе Варна (Болгария) с 7 по 15 мая. Это был 26 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 149 боксёров, которые представляли 19 стран.

Медалисты

Поединки чемпионата

Минимальный вес (— 48 кг)

Наилегчайший вес (— 51 кг) 

Отборочный этап:
 Вольфганг Прош (ГДР) я.п.(3) Герман Лебер (Австрия)
 Constantin Titoiu (Румыния) 3:2 Любиша Симич (Югославия)

Легчайший вес (— 54 кг)

Полулёгкий вес (— 57 кг)

Лёгкий вес (— 60 кг)

Полусредний вес (— 63.5 кг)

Первый средний вес (— 67 кг)

Средний вес (– 71 кг)

Второй средний вес (— 75 кг)

Полутяжёлый вес (— 81 кг)

Первый тяжёлый вес (— 91 кг)

Супертяжёлый вес (+ 91 кг)

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Варне
1983 год в боксе
Май 1983 года
Спорт в Болгарии в 1983 году
Чемпионаты Европы в 1983 году
Международные соревнования по боксу в Болгарии
Чемпионаты Европы в Болгарии